Marada kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Marabá, ort, Pará,

Libyen 

 Marādah, ort, Al Wahat, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Libyenförgreningar